Шигай-хан:

 Шигай-хан — сын Жадик-султана, хан Казахского ханства 1598−1628.
 Шигай-хан — сын Нуралы-хана, регент Внутренней Орды 1815−1823.